Deelfiets (fietstype), een fiets die kleiner kan worden doordat het frame in delen uiteen wordt gehaald
 Fietsdeelsysteem, een systeem van leenfietsen die gratis (of tegen geringe kosten) kunnen worden gebruikt